Le terme Boisbouscache peut se référer à:

Toponymes 
 Lac-Boisbouscache, un territoire non organisé, situé dans la MRC Les Basques, dans la région administrative du Bas-Saint-Laurent, au Québec, au Canada. Coordonnées: 48° 08' 00" Nord; 68° 50' 00" Ouest.
 Rivière Boisbouscache, un cours d'eau coulant dans le territoire non organisé du Lac-Boisbouscache, ainsi que dans les municipalités de Saint-Médard et Saint-Jean-de-Dieu, dans un plan d'eau situé dans le territoire non organisé de Lac-Boisbouscache, dans la MRC Les Basques, dans la région administrative du Bas-Saint-Laurent, au Québec, au Canada. Coordonnées: 48° 00' 42" Nord; 69° 06' 32" Ouest.
 Étang de la Boisbouscache, un plan d'eau situé dans la municipalité de Saint-Médard, dans la MRC Les Basques, dans la région administrative du Bas-Saint-Laurent, au Québec, au Canada. Coordonnées: 48° 06' 38" Nord; 68° 50' 01" Ouest.
 Lac Boisbouscache, un plan d'eau situé dans le territoire non organisé de Lac-Boisbouscache, dans la MRC Les Basques, dans la région administrative du Bas-Saint-Laurent, au Québec, au Canada. Coordonnées: 48° 07' 41" Nord; 68° 50' 28" Ouest.
 Petit lac Boisbouscache, un plan d'eau situé dans le territoire non organisé de Lac-Boisbouscache, dans la MRC Les Basques, dans la région administrative du Bas-Saint-Laurent, au Québec, au Canada. Coordonnées: 48° 07' 56" Nord; 68° 48' 57" Ouest.